Růžek má více významů:

obecný význam
 malý roh, zdrobnělina základního slova (nářečně též někdy rožek)
 fotografický růžek – drobná pomůcka pro připevňování papírových fotografií do fotografických alb

příjmení osob
 Růžek (příjmení) – české příjmení

místopisný název
 Růžek (Adršpašsko-teplické skály) – vrchol v Adršpašsko-teplických skalách – 694 m n. m.
 Růžek (Javoří hory), někdy též Rožec – kopec v Javořích horách – 654 m n. m.
 Růžek (Nová Ves), část obce v okrese Liberec

jiný význam
 hospoda Na Růžku či Na růžku – název se vyskytuje na mnoha místech České republiky